|}

Die Bahnstrecke Breda-Rotterdam auch Staatslijn I ist eine Eisenbahnlinie zwischen Breda und Rotterdam. Die Bahnstrecke ist eine wichtige Bahnstrecke im Süden der Niederlande. Die Streckenlänge beträgt etwa 60 Kilometer.

Bau 
Am 1. Juli 1866 wurde der erste Abschnitt zwischen Breda und Moerdijk eröffnet. Der Abschnitt zwischen Lage Zwaluwe und Dordrecht wurde am 1. Januar 1872 eingeweiht. Die Strecke zwischen Dordrecht und dem Haltepunkt Rotterdam-Mallegat wurde zehn Monate später dem Verkehr übergeben. Der Teil zwischen Rotterdam-Mallegat und Rotterdam Delftsche Poort wurde am 1. Mai 1877 eröffnet. Die Rotterdamer Centraal Station ersetzte den Bahnhof Rotterdam Delftsche Poort. 1950 wurde die Strecke elektrifiziert.

Umbau und neuer unterirdischer Verlauf in Rotterdam 

Seit 1993 wird der alte, überirdische Verlauf der Bahnstrecke vom Bahnhof Rotterdam Centraal über Rotterdam Blaak bis nach Rotterdam Zuid durch einen unterirdischen Verlauf durch den Willemsspoortunnel ersetzt. Dadurch wurden das Binnenrotteviaduct (auch bekannt als Luchtspoor), die Willemspoorbrug und De Hef für den Bahnverkehr überflüssig. Die beiden erstgenannten Brücken wurden abgerissen, nur de Hef ließ man als Industriedenkmal stehen.

Verlauf 
Die Strecke beginnt am Bahnhof von Breda, von da verläuft die Strecke weiter in Richtung Norden durch eher mäßig besiedeltes Gebiet bis zur Grenze zur Station in Lage Zwaluwe wo Umsteigemöglichkeit nach Roosendaal besteht. Kurz danach quert sie das Hollands Diep über eine zweieinhalb Kilometer lange Brücke parallel zur A 16 und der neuen Schnellfahrstrecke Antwerpen–Amsterdam.
Nach dem Diep verläuft die Strecke von Süd nach Nord durch die Großstadt Dordrecht. Nach Dordrecht verläuft die Strecke viergleisig weiter bis zum Rotterdamer Hauptbahnhof.

Zugverkehr 
Momentan (Stand Frühjahr 2022) verkehren auf der Strecke vor allem Sprinter Regionalzüge. Die Inter-City-Züge von Amsterdam über Roosendaal nach Vlissingen sowie von Den Haag nach Dordrecht verkehren auf Teilabschnitten der Strecke.

Die meisten anderen Intercity-Züge, der Thalys von Paris nach Amsterdam und der Eurostar von London nach Amsterdam fahren üblicherweise über die parallel verlaufende Schnellfahrstrecke HSL Zuid.

Weblinks 

 Staatslijn I: Breda–Rotterdam. In: martijnvanvulpen.nl (niederländisch).
 Overzicht van de spoorlijn Breda–Rotterdam. In: stationsweb.nl (niederländisch).

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke BredaRotterdam
Bahnstrecke BredaRotterdam